Тилика има више значења:

 Тилика (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тилика (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику